Tiegel steht für:

 ein Behältnis zum Erzeugen von Schmelzen: Tiegel (Gefäß), Tiegelofen
 der flache Gegendruckkörper einer Druckmaschine
 daraus verkürzt Tiegeldruckpresse
 ein flaches Küchengerät: Pfanne

Tiegel ist der Familienname folgender Personen:

 Max Tiegel (1877–1952), deutscher Chirurg, Erfinder des Tiegelventils
 Christoph Tiegel (* 1965), deutscher Journalist und Fernsehmoderator